Люди :
 Люди — живые разумные общественные существа, субъекты общественно-исторической деятельности и культуры или человечество (человеческий род, также употребляется человеческий вид ()) — совокупность всех людей, когда-либо населявших и населяющих в настоящее время Землю.
 Люди (Homo) — род приматов семейства гоминид; включает вид человек разумный (Homo sapiens) и близкие ему вымершие виды.
 Люди — в Древней Руси феодально-зависимые крестьяне, эксплуатируемые государством путём сбора дани.
 Люди — старинное название 12-й буквы русского дореволюционного алфавита.
 Люди — раса разумных существ в фэнтези и космической опере, основанная на реальных людях.
 Люди — раса в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.
 Люди — раса в сериале «Вавилон-5».
 Люди — раса в играх серии Warcraft.
 Люди — раса в играх серии Mass Effect.
 Люди — раса в серии романов «Наследие» Кристофера Паолини.
 «Люди» — американский телесериал, выходящий на канале AMC с 2015 года.
 The Humans — игра-головоломка, разработанная Imagitec Design и выпущенная GameTek в 1992 году.

См. также 
 
 
 
 Людин конец